David Dombre (1772-1859)
 Léon Dombre (1804-1886)
 Charles Dombre (1814-1887)
 Tony Dombre (1834-1899)
 Fanny Dombre-Coste (1956)